Rhynie ist der Name folgender Ortschaften:

 Rhynie (Aberdeenshire), Schottland
 Rhynie (Highland), Schottland
 Rhynie (South Australia), Australien

Siehe auch:
 Rhynie Chert, eine geologische Formation aus dem Unteren Devon